Heinrich Rettig (1859–1921), Duitse kunstenaar
John Rettig (1858–1932), Amerikaans kunstschilder
Tommy Rettig (1941–1996), Amerikaans acteur

Duitse achternaam